Bagak (wieś w Borneo Południowym)
 Bagak (wieś w Borneo Zachodnim)